Jennifer's Body — filme de 2009
Jennifer 8 — filme de 1992
Jenifer — quarto episódio da primeira temporada da série televisiva Masters of Horror de 2005

Desambiguações de cinema

be:Імя Джэніфер
da:Jenny
es:Jenni
fi:Jennifer
hu:Dzsenifer
pl:Ginewra (imię)
ru:Дженифер
sv:Jennifer